Place de la Victoire est un nom porté par de nombreux lieux publics dans différentes villes du monde.

France 
 Place de la Victoire, Bordeaux : l'une des principales places de la ville ;
 Place de la Victoire, Clermont-Ferrand : l'une des principales places de la ville, parvis de la cathédrale ;
 Place de la Victoire, Pointe-à-Pitre : baptisée ainsi 1794 afin de célébrer le triomphe des sans-culottes sur les aristocrates et la fin de l'esclavage ; 
 Place de la Victoire, Tourcoing.

Anciens pays du bloc soviétique 
« Place de la Victoire » ( en russe) est un nom courant pour les places importantes et centrales de plusieurs cités de l'ancienne Union soviétique ou de ses alliés ; il commémore la victoire de l'Union soviétique sur le front oriental lors de la Seconde Guerre mondiale :

 Roumanie
 Place de la Victoire, Bucarest ;

 Biélorussie :
 Place de la Victoire, Minsk
 Place de la Victoire, Vitebsk ;

 Place de la Victoire, Varsovie en Pologne : ancien nom de l'actuelle place Pilsudski pendant le régime communiste ;

 Russie :
 Place de la Victoire, Astrakhan
 Place de la Victoire, Barnaoul ;
 Place de la Victoire, Kaliningrad
 Place de la Victoire, Kalouga ;
 Place de la Victoire, Krasnodar ;
 Place de la Victoire, Lipetsk ;
 Place de la Victoire, Moscou
 Place de la Victoire, Omsk ;
 Place de la Victoire, Saint-Pétersbourg
 Place de la Victoire, Saransk ;
 Place de la Victoire, Smolensk ;
 Place de la Victoire, Vladimir ;
 Place de la Victoire, Voronej ;
 Place de la Victoire, Tcheboksary ;
 Place de la Victoire, Tver ;

 Ukraine :
 Place de la Victoire, Dnipropetrovsk ;
 Place de la Victoire, Donetsk ;
 Place de la Victoire, Jytomyr ;
 Place de la Victoire, Kiev ;
 Place de la Victoire, Marioupol ;
 Place de la Victoire, Mykolaïv ;
 Place de la Victoire, Sievierodonetsk ;
 Place de la Victoire, Tcherkassy ;
 Place de la Victoire, Tchernihiv.

Autres lieux 
 Place de la Victoire, Bangkok, Thaïlande : l'un des principaux centres urbains à l'est de la ville ;
 Place de la Victoire, Gênes, Italie ;
 Place de la Victoire, Naples, Italie ;
 Place de la Victoire, Kalamu, Kinshasa, République démocratique du Congo : célèbre pour sa vie nocturne ;
 Place de la Victoire, Vancouver, Canada ;
 Place de la Victoire, Tunis, Tunisie ;
 Place de la Victoire, Verviers, Belgique.

Voir aussi 
 Place des Victoires à Paris
 
 

Victoire Place